Медлер:

 Медлер, Иоганн Генрих фон — немецкий астроном.
 Медлер — небольшой ударный кратер на видимой стороне Луны.
 Медлер — 125-километровый марсианский ударный кратер, расположенный на Плато Меридиана.